Это статья про шведского хоккеиста. Про шведского предпринимателя, главу компании H&M см. Перссон, Стефан (предприниматель).

Стефан Перссон (; 22 декабря 1954, Умео, Швеция) — шведский хоккеист, защитник.

Начинал карьеру в клубе третьего шведского дивизиона «Питео». С 1973 по 1977 г.г. выступал за «Брюнес» (Евле). В 1974 был задрафтован клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в 14-м раунде под общим 214-м номером. Участник чемпионата мира 1977, Кубка Канады 1981. С 1977 по 1986 г.г. отыграл девять сезонов в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс». В 1980 году стал первым хоккеистом из Европы (вместе с Андерсом Каллуром)-обладателем Кубка Стэнли. В 1984 году установил уникальный рекорд для европейцев в НХЛ — пять лет подряд участвовал в финальных сериях Кубка Стэнли. В чемпионате НХЛ — 622 матча, 369 очков (52 шайбы + 317 передач). В плей-офф: 102 игры, 57 очков (7+50). Завершил игровую карьеру в 1990 году отыграв три сезона в клубе третьего дивизиона «Бурос». С 2007-го года является генеральным менеджером «Буроса».

Достижения 

 Двукратный чемпион Швеции (1976, 1977).
 Вице-чемпион мира (1977).
 Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли (1980-83).
 Лучший спортсмен Швеции за 1980 год ("Victoriastipendiet")

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Питео»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой